I37 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Astrodomi Observatory, di Santa Rita in Argentina